Příjmení Grmela, přechýleně Grmelová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Arnošt Grmela (1940–2020) – český hydrogeolog, autor publikací a článků z geologie a hydrogeologie
 Jan Grmela – vícero nositelů
 Ludevít Grmela (* 1961) – český fotbalista a trenér

Podobné články
 Garáže Grmelova – bývalé autobusové garáže Dopravního podniku města Brna v Grmelově ulici

Reference 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení